Planta biennal, planta que tarda a completar el seu cicle biològic entre 12 i 24 mesos.
 Biennal d'Art Contemporani Català, mostra d'art de Sant Cugat del Vallès nascuda el 1977.
 Biennal d'Art Leandre Cristòfol, mostra d'art contemporani de Lleida nascuda el 1997.
 Biennal de l'Havana, mostra internacional d'art contemporani.
 Biennal de Venècia, exposició internacional de les arts celebrada cada 2 anys a Venècia.